"Birthday" (canção de The Beatles), 1968
B'Day, álbum de Beyoncé Knowles lançado em 2006
Birthday (álbum de ClariS), 2012
"Birthday" (canção de Katy Perry), 2013
"Birthday" (canção de Selena Gomez), 2013
"Birthday" (canção de Anne-Marie), 2020
"Birthday" (canção de Somi), 2019

Ver também
Birthday Bash
Birthday Cake
Birthday Eve
Birthday Girl
Birthday Sex